«Данти́ст-2» () — американский фильм ужасов режиссёра Брайана Юзны и сиквел фильма «Дантист». Премьера фильма состоялась 11 декабря 1998 года. Рейтинг MPAA R.

Сюжет 
Доктор Файнстоун переезжает в другой город. Там местный доктор плохо вставляет ему пломбу, поэтому Файнстоун приезжает к нему домой и сталкивает его с  лестницы, после чего местный доктор погибает. По просьбе мэра доктор Файнстоун занимает его место и работает в этом городе в качестве дантиста. Позже Файнстоун начинает совершать преступления, так как его все ещё преследуют галлюцинации, с ещё большей интенсивностью, чем прежде. Жена доктора тем временем нанимает частного детектива, чтобы тот помог найти её супруга

В ролях 
 Корбин Бернсен — доктор Файнстоун
 Джиллиан МакУиртер — Джейми Диверс
 Джефф Дусетт — Джереми Уайкс
 Сюзанна Райт — Бив Троттер
 Джим Антонио — Док Барнс
 Ли Даусон — Робби Мавро
 Венди Роби

Восприятие 
Как и первая часть, вторая получила преимущественно негативные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes указано, что 0% из пяти опрошенных критиков дали фильму положительный отзыв, средняя оценка составляет 3,72/10.

Рецензия на Allmovie также была негативная, автор характеризует работу Юзны как поверхностный сиквел, который копирует практически все гротескные сцены, впервые показанные в первой части, практически в каждом кадре.

Награды и номинации

Технические данные 
 Продолжительность: 100 минут.
 Формат изображения: 1,33:1.
 Формат копии: 35 мм.
 Формат съёмок: 35 мм.
 Изображение: цветное.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1998 года
Фильмы-слэшеры
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1998 года
Сиквелы фильмов ужасов